Chelosphargis advena — вид вымерших морских черепах из семейства протостегид (Protostegidae), живших во времена верхнемеловой эпохи ( назад). Типовой и единственный вид в роде Chelosphargis. Его ископаемые остатки найдены на территории современных штатов Алабамы и Канзаса (США).

В 1908 году Hay на основе голотипа KUVP 1209, представляющего из себя частичный скелет (пластон и прочее) и найденного в верхнемеловых отложениях Алабамы, описал вид Protostega advena. В 1953 году Zangerl выделил этот вид в отдельный род Chelosphargis семейства протостегид.

См. также 
 Список вымерших черепах

Примечания 

Протостегиды
†
Черепахи мелового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1908 году